

Persone 
 Dilane Roese – pallamanista brasiliana
 Fernando Roese – ex tennista brasiliano
 Gerhard Roese – scultore tedesco
 Luis Fernando Roese Ortiz – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano